Mendaticesi – abitanti di Mendatica Montegrosso
Mendaticesi – abitanti di Mendatica